Llista d'asteroides del 272.001 al 273.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

272001-272100

272101-272200

272201-272300

272301-272400

272401-272500

272501-272600

272601-272700

272701-272800

272801-272900

272901-273000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (270001)-(275000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (270001-280000)